Un palatinat désigne le territoire ou l'office d'un comte palatin, originellement le représentant direct du souverain, qui devint plus tard l'administrateur héréditaire du territoire et de ses sujets. En Pologne, les palatins restèrent souvent non-héréditaires ou semi-héréditaires, et furent nommés à vie par le roi.

Le Palatinat du Rhin, palatinat électoral ou Comté palatin du Rhin (en allemand : Rheinpfalz jusqu'à la Bulle d'Or de 1356, puis Kurpfalz) était un État historique du Saint-Empire romain germanique. Il fait aujourd'hui partie des Länder de Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat. 
 Le district du Palatinat (en allemand : Pfalz) était un district de Rhénanie-Palatinat. 
 Le Palatinat-Deux-Ponts (en allemand : Pfalz-Zweibrücken) était un État historique du Saint-Empire romain germanique. Il fait aujourd'hui partie de l'Alsace et des Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat. 
 Le duché du Palatinat-Neubourg (en allemand : Pfalz-Neuburg) était un État historique du Saint-Empire romain germanique. Depuis 1808, il fait partie de la Bavière.
 Le Palatinat rhénan (en allemand : Pfalz ou Rheinpfalz) est une région d'Allemagne occidentale. Ce district a longtemps appartenu à la couronne de Bavière. Il fait aujourd'hui partie des Länder de Rhénanie-Palatinat et Sarre. 
 Le Palatinat-Sud-Ouest (en allemand : Südwestpfalz) est un arrondissement de la Rhénanie-Palatinat.
 Le Palatinat-Sud-Est (en allemand : Südpfalz) est une région d'intérêts économiques . Cette région est une «addition» de l'Arrondissement de Germersheim, de l'Arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud et de la ville de Landau. 
 Le Haut-Palatinat (en allemand : Oberpfalz) est un district de Bavière : c'est l'ancien Palatinat de Bavière.
 Le Sarre-Palatinat (en allemand : Saarpfalz) est un arrondissement de la Sarre.
 La Comté de Bourgogne (ou Franche Comté de Bourgogne, jouxtant le duché de Bourgogne) gouvernée du  par les comtes palatins de Bourgogne : aujourd'hui en France, c'était à l'époque un fief d'Empire.

Comté Palatin sous l'autorité d'un comte palatin : le palatin de Durham, le palatin de Lancastre, le palatin de Cheshire

Les palatinats de Pologne sont l'appellation historique en français (calque du nom latin) des voïvodies à partir de l'union polono-lituanienne.

Le palatin de Hongrie représente la Couronne ; il est le chef de l'administration et de la justice ; il préside la Diète. Il est nommé par le roi. Quand le roi est absent, il joue le rôle d'un vice-roi.

Le comte de Champagne et de Brie (comte de Châlons, Reims, Épernay, Vitry, Meaux, Provins, Château-Thierry, puis Troyes...) est comte du Palais royal depuis Herbert le Jeune, et porte donc le titre de comte palatin de Champagne.

Notes et références